Sansu steht für:

 Sansu (Ghana), eine Ortschaft im ghanaischen Obuasi Municipal District

Sansu ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Sansu (* 1968), französischer Politiker